fronda – bunty mieszczan i feudałów francuskich przeciwko absolutyzmowi i regencji Mazariniego pełniącego funkcję pierwszego ministra
 Fronda – kwartalnik literacko-społeczny o profilu konserwatywnym
 Fronda – wydawnictwo
 Fronda.pl – portal
 Fronda 1908 – antyrosyjska frakcja Ligi Narodowej